Chinesischer Verteidigungsminister steht für:

 Verteidigungsminister der Volksrepublik China
 Verteidigungsminister der Republik China